Лисакович:
 Лисакович, Виктор Петрович (род. 1937) — режиссёр и сценарист документального кино.
 Лисакович, Виталий Михайлович (род. 1998) — белорусский футболист.
 Лисакович, Дмитрий Михайлович (род. 1999) — белорусский футболист.
 Лисакович, Руслан Михайлович (род. 2002) — белорусский футболист.